Happy Family – romanzo di Alessandro Genovesi, basato su una sua opera teatrale
Happy Family – film di Gabriele Salvatores
Happy Family – serie televisiva statunitense
Happy Family – gruppo musicale rock progressive giapponese